|}
Die Bahnstrecke Alessandria–Piacenza ist eine Bahnstrecke in Italien. Die Strecke ist doppelspurig und mit 3000 Volt Gleichstrom elektrifiziert. Sie wurde von 1858 bis 1859 erbaut, um das Piemontesische Netz mit der damals in Bau befindlichen Italienischen Zentralbahn zu verbinden.

Eröffnungsdaten

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna
Bahnstrecke in der Lombardei
Bahnstrecke im Piemont